Daitō – miecz japoński
 Daitō – miasto w Japonii w prefekurze Osaka
 Daitō-shotō – japoński archipelag na Morzu Filipińskim